Wilhelm Bruhn ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bruhn (Politiker) (1869–1951), deutscher Verleger und Politiker (DNVP), MdR
 Wilhelm Bruhn (Pädagoge) (1876–1969), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn (1853–1927), deutscher Unternehmer und Erfinder